Кузьминых — русская фамилия.

Известные носители 
 Кузьминых, Александр Иванович (род. 1939) — российский путешественник и альпинист.
 
 
 
 Кузьминых, Степан Иванович (1918—1990) — советский марийский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Кузьминых, Тамара Гавриловна (1937—2017) — российский государственный деятель, депутат ГД ФС РФ VI созыва.
 Кузьминых, Тимур Владимирович (псевдоним Dino MC 47; род. 1982) — российский рэп-исполнитель.

См. также 
 
 
 Кузьмины